Die Gruppe A der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 umfasste Gastgeber Neuseeland, Frankreich, Tonga, Kanada und Japan. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 9. September und dem 2. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten NZST (UTC+12, ab 25. September UTC+13 wegen Sommerzeit)

Neuseeland – Tonga

Frankreich – Japan

Tonga – Kanada

Neuseeland – Japan

Frankreich – Kanada

Tonga – Japan

Neuseeland – Frankreich

Kanada – Japan

Frankreich – Tonga

Neuseeland – Kanada

Weblinks 

 Offizielle Website

A